Сезон «Сельта» (Віго) 2014—2015 - 91-й за ліком сезон футбольного клубу Сельта і його 49-й сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу.

Склад команди 
Станом на 2014 рік

Поточний склад

В оренді в іншому клубі

Трансфери 
 

прийшли:

 
 
 
 
 

Пішли:

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Час початку вказано за CET.

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Примітки 

Сезони «Сельта» (Віго)
Celta de Vigo